Чулак Ілля Панасович (нар. 9 вересня 1967, Дмитрівка, Татарбунарський район, Одеська область, УРСР) — радянський та український футболіст та тренер.
 Шолак-Кайинди — село у складі району Турара Рискулова Жамбильської області Казахстану, у радянські часи село називалось Чулак-Каїнди.